Malortie oder von Malortie oder de Malortie ist der Name von

 Malortie (Adelsgeschlecht), Name einer seit dem ersten Drittel des 12. Jahrhunderts nachgewiesenen Adelsfamilie
 Charles Stanislas de Malortie de Martemont, französisch-britischer Militär und Übersetzer
 Ernst von Malortie (Carl Otto Unico Ernst von Malortie; 1804–1887), deutscher Jurist, Oberhofmarschall und leitender Minister des Königreichs Hannover
 Ferdinand von Malortie (1771–1847), hannoverischer General-Forstdirektor
 Gabriel de Malortie (1660–1736), Amtsvogt in Winsen an der Aller und Oberhofmeister in Ahlden
 Hermann von Malortie (1807–1866), hannoverischer Theaterdirektor
 Karl von Malortie (1734–1798), hannoverischer Generalleutnant; Oberhauptmann von Bremen; Gouverneur der Herzöge von Cumberland und Cambridge
 Theodor Malortie (1844–1930), sächsischer Generalmajor und Oberhofmeister der Königin-Witwe Carola von Sachsen

Malortie bezeichnet

 Château de Malortie, auch: Château de Malartie, Schloss der Familie Malortie bei Saint-Loup-du-Gast, Département Mayenne, Region Pays de la Loire, Frankreich